Quincerot ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Quincerot (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
 Quincerot (Yonne) im Département Yonne